Лекко — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Лекко — провінція в Італії, у регіоні Ломбардія.